Том Форд ():
 Форд, Том (модельер) (род. 1961) — американский дизайнер и кинорежиссёр.
 Форд, Том (снукерист) (род. 1983) — английский профессиональный снукерист.